Mousetrap – sztuka teatralna
 Mousetrap – broń przeciwpodwodna